Uspavanka, jelentése: altatódal.

Film

 Uspavanka, Živko Nikolić rövidfilmje (1995)

Zene

 Uspavanka, Sedmina-dal
 Uspavanka, Suncokret-dal

hasonló címek

 Uspavanka za Radmilu M., a Bijelo dugme 1983-as nagylemeze
 Uspavanka za Zoroa, a Cacadou Look 1989-es nagylemeze